est un village situé dans la préfecture de Fukushima, au Japon.

Géographie

Démographie 
Au , sa population est estimée à .

Histoire

Accident nucléaire de Fukushima

Chronologie 

Le village de Katsurao est situé à  au nord-ouest de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Le , le village de Katsurao est affecté par l'accident nucléaire de Fukushima.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
 Préfecture de Fukushima
 Séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku

Liens externes 
  

Préfecture de Fukushima
Municipalité dans la préfecture de Fukushima
Village au Japon
Accident nucléaire de Fukushima